Ранчо ла Исла има више значења:

 Ранчо ла Исла (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Исла (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Исла (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику